Marshalltown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marshalltown, im Marshall County, Iowa
 Marshalltown (New Jersey), im Salem County
 Marshalltown (Virginia), im Craig County

in Kanada:
 Marshalltown (Nova Scotia)

Marshalltown als Teil von Firmierungen:
 Marshalltown Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller